Ми́нас ( — «шахты») — топоним. Может означать:
 Минас — город в Уругвае, центр департамента Лавальеха.
 Минас — департамент в провинции Кордова (Аргентина).
 Минас — департамент в провинции Неукен (Аргентина).
  — муниципалитет в провинции Камагуэй (Куба).
 Минас-де-Матаамбре — город в провинции Пинар-дель-Рио (Куба).
 Минас-де-Корралес — город на севере Уругвая, в департаменте Ривера.
 Минас-Жерайс — штат в Бразилии.
 Минас-Новас — муниципалитет в штате Минас-Жерайс.
 Минас — нефтяное месторождение на территории Индонезии.

Ми́нас (синд. — «крепость») — составная часть названий нескольких крепостей в произведениях Дж. Р. Р. Толкина:
 Минас Итиль (он же Минас Моргул)
 Минас Тирит

Имя
 Минас (Эфиопия) — император Эфиопии в 1559—1563 годах.
Мина́с — армянское имя греческого происхождения, известные носители:
 Аветисян, Минас Карапетович (1928—1975) — армянский художник.

См. также 
 Мина (имя) — мужское имя египетского происхождения.
 Айос-Минас (значения)